Bellefond (Côte-d'Or)
 Bellefond (Gironda)
 Haye-Bellefond

Desambiguações de topônimos